Frozen Lake kan syfta på följande:

 Frozen Lake, Antarktis, sjö i Antarktis
 Frozen Lake (Kanada/USA), sjö på gränsen mellan British Columbia och Montana